Сезон 2013/14 — 99-й сезон для «Челси» в чемпионате Англии, 22-й в Премьер-лиге, а также 108-й год со дня основания футбольного клуба.

Составы команд

Основной состав 

Источник: Профиль первой команды

Резервный состав 

Источник: Профиль резервной команды

Молодёжный состав 

Источник: Профиль Академии

Трансферы 
Сумма трансфера приводится в фунтах стерлингов.

Пришли в клуб

Лето 

Общие расходы:  £ 57 909 000

Зима 

Общие расходы:  £ 45 800 000

Ушли из клуба

Лето 

Общие доходы:  £ 2 500 000

Зима 

Общие доходы:  £ 55 000 000

Ушли в аренду

Лето

Зима

Итого 
В этом разделе отображаются финансовые расходы клуба на трансферном рынке в фунтах стерлингов. Так как не все трансферы открыты общественности, то суммы, показанные в этом разделе приводятся только по данным, опубликованным в СМИ.

Расходы 
Лето:  57 909 000

Зима:  45 800 000

Всего:  103 709 000

Доходы 
Лето:  2 500 000

Зима:  55 000 000

Всего:  57 500 000

Прибыль 
Лето:  55 409 000

Зима:  9 200 000

Всего:  46 209 000

Статистика

Игры и голы 

|-
|colspan="14"|Игрок покинул команду или ушёл в аренду

|-

1 матч Суперкубка УЕФА в этой таблице не учтен.
|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голы в предсезонных матчах не учитываются.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Гол + Пас 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Автоголы в этой таблице не учитываются.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели 
В статистику включены только официальные матчи.

Тактические схемы 

|}

1 матч Суперкубка УЕФА в этой таблице не учтен. В нём применялась схема 4-2-3-1.

Наиболее частый стартовый состав 

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Источник: Chelsea FC

Клуб

Тренерский штаб 
 По данным официального сайта.

Другая информация

Соревнования

Общее

Предсезонные и товарищеские матчи

Азиатское турне

International Champions Cup

Суперкубок УЕФА

Премьер-лига 

Премьер-лига сезона 2013/14 — 22-й сезон «Челси» в Премьер-лиге, который начнётся 17 августа 2013 года и закончится 11 мая 2014 года.

Турнирная таблица

Статистика выступлений 

Источник: Barclays Premier League

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 

Заняв 3-е место по итогам прошлого сезона 2012/2013 «Челси» автоматически получил право участвовать в групповом этапе турнира. Жеребьевка группового этапа прошла 29 августа 2013 года в Монако. «Челси» попал в одну группу с чемпионом Швейцарии «Базелем», чемпионом Румынии «Стяуа» и занявшим 4-е место в чемпионате Германии «Шальке 04»

Группа E 
 См. также: Групповой этап Лиги чемпионов УЕФА 2013/14

Стадия плей-офф 
 См. также: Плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2013/14

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Кубок Футбольной лиги

Кубок Футбольной ассоциации

Индивидуальные достижения

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Официальный сайт

2013/2014
Челси